Lateef, variante del nome Latif
 Yusef Lateef – musicista e compositore statunitense

Pagine correlate 

Latif (disambigua)